Tessy peut faire référence à:
 Tessy, une ancienne commune du Calvados, réunie en 1856 à Mandeville-en-Bessin ;
 Tessy-sur-Vire, une commune du département de la Manche ;
 canton de Tessy-sur-Vire
 Metz-Tessy, une commune du département de la Haute-Savoie.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France